Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 579 dans le monde, comme : 

 Interstate 579 aux États-Unis
  dans certains pays